Cutato, também grafada como Kutato, é uma vila e comuna angolana que se localiza na província do Cuando-Cubango, pertencente ao município de Cuchi.

Uma das maiores minas de minério de ferro em operação no continente africano está localizada na vila do Cutato.

Ver também  
Comunas de Angola

Comunas da província do Cuando-Cubango
Vilas de Angola